Kamtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kamtjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Kamtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Kamtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714422-170287), sjö i Vindelns kommun, 
Kamtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717216-167180), sjö i Vindelns kommun, 
Kamtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717354-168143), sjö i Vindelns kommun, 
Kamtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Kamtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Kamtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Kamtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Kamtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (16,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn